El Torneo Federal C 2018 fue la cuarta y última edición del certamen, organizado por el Consejo Federal, órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino.

Participaron del mismo los clubes ganadores de sus respectivas ligas regionales, y también algunos que ocuparon el segundo o tercer puesto. En algunos casos los equipos campeones decidieron ceder su plaza por cuestiones económicas o porque ya participaban de un torneo de una categoría superior, y fueron reemplazados por otros.

El certamen consagró 16 campeones que, debido a la eliminación del Federal B, accedieron a la edición inaugural del Regional Federal Amateur a lo que luego se le sumarían los 16 subcampeones.

Ascensos y descensos

Sistema de disputa 
El torneo contó con dos etapas:

 Etapa clasificatoria:
Se dividió geográficamente a los 353 equipos clasificados en 11 regiones de acuerdo a la regionalización en el Torneo Federal B. Dentro de cada región, se los subdividió en zonas de 3 y 4 equipos de acuerdo a la cantidad de participantes. De acuerdo a la cantidad de participantes por zona, clasificaron a la Etapa Final todos los primeros y algunos de los mejores segundos y terceros.

 Ascensos:
En un principio, se había establecido que las regiones Patagónica, Cuyo, Centro, Pampeana Sur, Pampeana Norte, Norte, Litoral Norte y Litoral Sur tuvieran dos equipos ascendidos cada una al Torneo Regional Federal Amateur 2019, con un total de dieciséis, pero luego se amplió a treinta y dos, incluyendo a los finalistas. No obstante, diez de ellos declinaron su participación.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Etapa clasificatoria

Región Patagónica

Subregión Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Subregión Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Región Pampeana

Subregión Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Subregión Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11

Zona 12

Zona 13

Tabla de terceros de las zonas de cuatro equipos

Región Cuyo

Subregión Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Subregión Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Interzonales

Tabla de segundos de las zonas 1, 2 y 3

Tabla de segundos de las zonas 4, 5 y 6

Región Centro

Subregión Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11

Zona 12

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Subregión Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Tabla de terceros de las zonas de cuatro equipos

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Región Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Tabla de segundos

Tabla de terceros

Región Litoral Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11

Zona 12

Zona 13

Tabla de segundos

Región Litoral Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Etapa final

Región Patagónica

Primera a Tercera fase 

Primera fase

Segunda fase

Tercera fase

{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Sur
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Unión San Martín Azcuénaga  || align=center|  5 - 0 ||  Hispano Americano (Río Gallegos) || align=center| 1 - 0 || align=center| 4 - 0 
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Norte
|-bgcolor=
|align=right| Maronese  || align=center |  (2) 2 - 2 (4)  || bgcolor=#90ee90|  Argentinos del Norte (General Roca)  || align=center | 1 - 1 || align=center| 1 - 1

Región Pampeana

Primera a Cuarta fase 

Primera fase 

Segunda fase

Tercera fase

Cuarta fase

{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Sur
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| El Fortín (Olavarría)  || align=center| 1 - 0 ||  Estudiantes (Olavarría) || align=center| 1 - 0 || align=center| 0 - 0
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| Huracán (Saladillo)  || align=center| 2 - 1 ||  Atlético Miramar || align=center| 2 - 1 || align=center| 0 - 0 
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Norte
|-bgcolor=#F5FAFF
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| 9 de Julio (Chacabuco)  || align=center|  (4) 3 - 3 (1)  ||  Atlético 9 de Julio || align=center| 1 - 1 || align=center| 2 - 2
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| Everton (La Plata)  || align=center| 3 - 0 ||  Fernando Cáceres FC || align=center| 1 - 0 || align=center| 2 - 0

Región Cuyo

Primera a Tercera fase 

Primera fase

Segunda fase

<center>

</center>

Tercera fase

{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Norte
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90|  SC Victoria (San Luis)  || align=center| 2 - 1 ||  Atlético Trinidad || align=center| 0 - 0 || align=center| 2 - 1 
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Sur
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| Rincón del Atuel (Rama Caída)  || align=center| 1 - 2 || bgcolor=#90ee90|  Fundación Amigos (Mendoza) || align=center| 1 - 1 || align=center| 0 - 1
|-bgcolor=#4682B4

Región Centro

Primera a Quinta fase 

Primera fase

<center>

</center>

Segunda fase

<center>

</center>

Tercera fase

<center>

</center>

Cuarta fase

<center>
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=40% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=40% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Norte
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| San Martín (Termas de Río Hondo)  || align=center| 0 - 5 ||  Independiente (Fernández) || align="center" | 0 - 2 || align=center| 0 - 3
|-bgcolor=
|align=right| Andino (La Rioja)  || align=center| (3) 3  - 3 (4) ||  Jorge Newbery (Pomán) || align=center| 0 - 2 || align=center| 3 - 1 
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Sur
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| 9 de Julio (Morteros)  || align=center| 7 - 2 ||  General Paz Juniors (Córdoba) || align="center" | 2 - 2 || align=center| 5 - 0

</center>

Quinta fase

{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=40% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=40% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Subregión Norte
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Independiente (Fernández)  || align=center| 6 - 0 ||  Jorge Newbery (Pomán) || align=center| 0 - 0 || align=center| 6 - 0
|-bgcolor=#4682B4

Región Norte

Primera a Cuarta fase 

Primera fase

Segunda fase

Tercera fase

<center>

</center>

Cuarta fase

{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Villa San Antonio  || align=center| 3 - 2 ||  Deportivo Marapá (Juan B. Alberdi) || align=center| 0 - 1 || align=center| 3 - 1
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| River (Embarcación)  || align=center| 11 - 1 ||  Racing (Ojo de Agua) || align=center| 4 - 0 || align=center| 7 - 1

Región Litoral Norte

Primera a Cuarta fase 

Primera fase 

<center>

</center>

Segunda fase

<center>

</center>

Tercera fase

 

Cuarta fase

<center>
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=40% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=40% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Estudiantes (Resistencia)  || align=center| (4) 1 - 1 (2)  ||  Bartolomé Mitre (Posadas) || align=center| 1 - 1 || align=center| 0 - 0
|-bgcolor=
|align=right| Atlético Falucho (Gral. José de San Martín)  || align=center| 0 - 1 || bgcolor=#90ee90|  Don Orione (Barranqueras) || align=center| 0 - 0 || align=center| 0 - 1

</center>

Región Litoral Sur

Primera a Cuarta fase 

Primera fase

Segunda fase

<center>

</center>

Tercera fase

<center>

</center>

Cuarta fase
<center>
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=40% align="right" | Local en la vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=40% align="left" | Local en la ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Juventud Urdinarrain  || align=center| (3) 2 - 2 (1) ||  Unión Agrarios (Cerrito) || align=center| 1 - 1 || align=center| 1 - 1
|-bgcolor=
|align=right| Sportivo Urquiza (Paraná)  || align=center| (1) 1 - 1 (4) || bgcolor=#90ee90|  Atlético Carcarañá || align=center| 1 - 0 || align=center| 0 - 1

</center>

Véase también 
 Copa Argentina 2017-18
 Primera División 2017-18
 Primera B Nacional 2017-18
 Primera B 2017-18
 Primera C 2017-18
 Primera D 2017-18
 Torneo Federal A 2017-18
 Torneo Federal B 2017

Nota

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de AFA
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero
 Solo Ascenso
 Torneos Argentinos

Fútbol en Argentina en 2017
Torneo Federal C